Никола́й Петро́вич Булга́ков:
 Булгаков, Николай Петрович (1846—1901) — действительный статский советник, камергер, жиздринский уездный предводитель дворянства.
 Булгаков, Николай Петрович (1929—2004) — советский учёный в области океанологии, физической океанографии, геофизики и гидрологии.